Такмичење у брзом ходању на 20 км за мушкарце, је било, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. То је једна од пет дисциплина које су одржане, ван стадиона, на улицама Лондона 4. августа. Старт и циљ је био у улици Мол у близини Бакингемске палате у централном Лондону. Стаза је била кружна, дужине 2 км. Ходало се 10 кругова.

Учесници 
Учествовао је 56 ходача из 35 земаља. Од тога 49 ходача из 28 земаља испунило је А квалификациону норму од 1:22,30 сата, а Б норму која је износила 1:24,30 сати 7 ходача из исто толико земаља. 

 Квалификовани са А нормом 122:30

 Квалификовани са Б нормом 124:30

Кратак преглед такмичења 
Одмах после старта трку су повели Роберт Хефернан и Гжегож Судол, којима се прикључио Јусуке Сузуки. Убрзо их је стигла група и на 2 км у стом времену је прошло 12 такмичара. Сузуки преузима вођство и води до осмог километра, када га стиже група коју су предводили Ванг Џен, Чен Динг и Валерии Борчин. Ова тројка је на челу до 16 километра. На 18. км међу водеће се умешао и Ерик Барондо. У последња два км исцрпљени Борчин се срушио на ограду поред стазе и одустао, а остала тројица су међусобно поделили медаље. Динг је био први, Барондо други, а Џен трећи.

Рекорди пре почетка такмичења 
(3. август 2012)

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих ходача на 20 км 2012. године пре почетка такмичења (3. avgusta 2012), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Нови рекорди после завршетка такмичења

Резултати

Финале

Пролазна времена 

Легенда:и. в. = исто време

Види још 
 Ходање 20 километара
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 20 километара ходање за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати дисциплине ходања на 20 км на сајти ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Ходање 20 километара на Летњим олимпијским играма